Par ordre alphabétique des prénoms :
 Audric Bezard (né en 1982), danseur français
 Bruno Bézard (né en 1963), haut fonctionnaire français et administrateur de sociétés
 François Siméon Bézard (1760-1849), homme politique français sous la Révolution française et l’Empire
 Jean-Louis Bezard (actif en 1981), joueur français de rugby à XIII 
 Jean-Louis Bézard, peintre, prix de Rome en 1825 et 1829
 Norbert Bézard, militant syndical qui collabora avec Le Corbusier, céramiste et peintre 
 Pierre Bézard (né en 1932), haut magistrat français

Voir aussi

Article connexe 
 Étymologie des patronymes français

Liens externes 
 Statistiques Insee relatives aux patronymes Bezard et Bézard (confondus en BEZARD) fournies par le site Géopatronyme.

Notes et références